Armadale peut désigner :

Toponymie 

 Armadale, sur l'île de Skye (Écosse) ;
 Armadale, dans le district de West Lothian (Écosse) ;
 , dans les Highlands (Écosse) ;
 Cité d'Armadale, en Australie-Occidentale (Australie) ;
 dont Armadale est une localité ;
 Armadale, banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria (Australie) ;
 , banlieue de Markham, en Ontario (Canada) ;

Sports 
 Armadale Football Club, un ancien club de football basé à Armadale, West Lothian 

Orthographe proche :
 Armidale, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)